Rich Gott – cestista statunitense
 Johann von Gott Fröhlich – filologo classico e educatore tedesco
 John Richard Gott III – astrofisico statunitense
 Karel Gott – cantante e attore ceco
 William Gott – generale britannico